Hans Dittner (atleet), een voormalig Duits atleet uit de DDR;
Hans Dittner (politicus), een Nederlands politicus voor het CDA.